Beitin steht für:

 Beitin (Westjordanland), ein palästinensisches Dorf im Westjordanland

Beitin ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Beitin (* 1968), deutscher Kunsthistoriker